

Musica 
 Mille e una sera – album dei Nomadi del 1971
 Ala bianca/Mille e una sera – singolo dei Nomadi del 1970

Televisione 
 Mille e una sera – programma televisivo degli anni settanta